Cesa (gemeente), gemeente in Italië
 Cesa (vlinders), geslacht van vlinders
 Lorenzo Cesa, Italiaans politicus